Une sale histoire est une nouvelle de Fiodor Dostoïevski (1862).
 Une sale histoire est un film de Jean Eustache (1977).